Васи́лий Казако́в:
 Казаков, Василий Александрович (1916—1981) — министр авиационной промышленности СССР (1977—1981), Герой Социалистического Труда.
 Казаков, Василий Александрович (1924—2005) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Казаков, Василий Владимирович (род. 1962) — глава администрации Советского района Нижнего Новгорода в 2011-2013 годах.